Jussara, un comune dello Stato brasiliano di Bahia.
Jussara, un comune dello Stato brasiliano del Goiás.
Jussara, un comune dello Stato brasiliano del Paraná.